Het ATP-toernooi van Shenzhen 2018 (met de officiële naam Shenzhen Open 2017) werd gespeeld van 24 tot en met 30 september 2018. De toernooilocatie zijn de hardcourtbanen van het Shenzhen Longgang Sports Center in de Chinese stad Shenzhen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Shenzhen
ATP-toernooi van Shenzhen